WMAC steht als Abkürzung für:

 World Martial Arts Committee, eine Kampfkunst-Plattform

 World Masters Athletics Championships, die Weltmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren